Стоєнешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Стоєнешть.
 Стоєнешть () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Стоєнешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Стоєнешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Фрекецей.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Моделу.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративний центр комуни Флорешть-Стоєнешть.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Арічештій-Рахтівань.
 Стоєнешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Беріслевешть.